Bugeaud peut faire référence à :

 Avenue Bugeaud, avenue de Paris
 Marie-Claude Bugeaud (née en 1941), peintre 
 Thomas Robert Bugeaud (1784-1849), maréchal de France, gouverneur général de l'Algérie
 Bugeaud, ancien nom de la ville de Seraïdi en Algérie

Homonymie de patronyme